Му́рниекс (, в переводе «каменщик»), в русском варианте также Мурниек и др. — латышская фамилия. Женская форма — .

Известные носители:
 Мурниекс, Лаймдотс (1922—2011) — латвийский художник;
 Мурниекс, Модрис (1950—2017) — советский и латвийский мотоспортсмен;
  (1952—1991) — один из погибших в дни баррикад 1991 года.
 Мурниекс, Христиан Мартынович (1887—1942) — советский офицер, специалист по радиосвязи в Военно-Морском Флоте.